Placolobium är ett släkte av ärtväxter. Placolobium ingår i familjen ärtväxter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Ärtväxter
Placolobium

es:Placolobium